DRC Hannover steht für:

 Deutscher Ruder-Club von 1884, Ruderverein aus Hannover
 Deutscher Rugby Club Hannover, Rugby-Union-Verein aus Hannover